Такмичење у троскоку за жене 4. Светском првенству у атлетици на отвореном 1993. одржано је 21. и 22. августа на стадиону „Готлиб Дајмлер“ у Штутгарту (Немачка)
 
На овом првенству први пут је била дисциплина троскок за жене.

Земље учеснице 
Учествовале су 30 такмичарки из 23 земље..

 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (3)
 (2)
 (1)
 (3)
 (2)
 (2)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)

Рекорди пре почетка Светског првенства 1993. 
Стање 12. август 1993.
{| class="wikitable" width=90%
|-
!colspan="6" | Рекорди пре почетка Светског првенства 1993.
|-
| Олимпијски рекорди
| colspan="5" style="text-align:center" | није на програму олимпијских игара
|-
| Светски рекорд
| Јоланда Чен
| 
| 14,97
| Москва, Русија
| 18. јун 1993.
|- 
| Рекорд светских првенстава
| colspan="5" style="text-align:center" | први пут на светском првенству
|-
| Најбољи светски резултат сезоне
| rowspan="2" | Јоланда Чен
| rowspan="2" | 
| rowspan="2" | 14,97
| rowspan="2" | Москва, Русија
| rowspan="2" | 18. јун 1993.
|-
| Европски рекорд
|-
| Северноамерички рекорд
| Ниурка Монтавло 
| 
| 14,51
| Хавана, Куба
| 22. мај 1993.
|-
| Јужноамерички рекорд
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Афрички рекорд 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Азијски рекорд
| Хуејжунг Ли 
| 
| 14,55| Сапоро, Јапан
| 19. јул 1992.
|-
| Океанијски рекорд| 
| 
| 
| 
| 
|-
! colspan="6" | Рекорди остварени на Светском првенству 1993.
|-

| Светски рекорд| rowspan="4" | Ана Бирјукова
| rowspan="4" | 
| rowspan="4" | 15,09| rowspan="4" | Штутгарт, Немачка
| rowspan="4" | 21. август 1993.
|- 
| Рекорд светских првенстава|-
| Најбољи светски резултат сезоне|-
| Европски рекорд|-
|}

 Најбољи резултати у 1993. години 
Десет најбољих атлетичарки сезоне у троскоку пре првенства (13. августа 1993), имале су следећи пласман. 

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 1993.

 Освајачи медаља 

 Сатница 

 Резултати 
 Квалификације 
Такмичење је одржано 20. августа 1993. године У 11:00. Квалификациона норма за улазак у финале износила је 13,75 метара. Норму су прескочиле 6 такмичарки (КВ) а 7 се квалификовале на основу резултата (кв''').,,,

Финале 
Такмичење је одржано 21. августа 1993. године у 17:45.,,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 1993. на сајту WA
 Резултати у троскоку на сајту WA 

Светско првенство у атлетици на отвореном 1993.
Троскок на Светском првенству у атлетици на отвореном